Boris Bugajew ist der Name folgender Personen:

* Boris Nikolajewitsch Bugajew, eigentlicher Name von Andrei Bely (1880–1934), russischer Dichter
 Boris Pawlowitsch Bugajew (1923–2007), sowjetischer Pilot und Politiker